Nicèfor Brienni el Vell, general romà d'Orient
 Nicèfor Brienni el Jove, marit d'Anna Comnè
 Jordi Brienni, militar romà d'Orient
 Josep Brienni, sacerdot i predicador romà d'Orient
 Manuel Brienni, escriptor romà d'Orient de música
 Joan Brienni, militar romà d'Orient del 
 Joan Brienni (escriptor) (Joannes Briennius), escriptor romà d'Orient sobre la Basilica de data desconeguda.